Palamás kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Palamás (kommunhuvudort), Thessalien, Nomós Kardhítsas, 
 Palamás (ort), Grekiska fastlandet, Fthiotis, 

Robotskapade Greklandförgreningar